Osoby:
 Christoph Maeder – szwajcarski socjolog
 Hans Maeder – amerykański pedagog

Zobacz też:
 Mäder
 Meder